Шепетово:

 Шепетово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Шепетово — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Высокомазовецкий повят, Подляское воеводство.
 Шепетово — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Высокомазовецкий повят.

См. также 
 Шепетово-Вавжиньце